Majado hace referencia a:

Majado o majadito, un plato típico del departamento de Santa Cruz en Bolivia.
Majado de yuca o plátano, un plato típico de la gastronomía del Perú.
Majado de trigo o maíz, un guiso preparado en el norte de Argentina y Chile.